Museo della Misericordia (Firenze)
Museo della Misericordia (Portoferraio)
Museo della Misericordia (San Miniato)
Museo della Misericordia (Siena)